Polk puede estar haciendo referencia a:

 James K. Polk, undécimo presidente de los Estados Unidos; 
 Leónidas Polk, general estadounidense que luchó en la guerra de Secesión en el bando confederado;
 John Polk Allen, ecologista estadounidense;
 Patrik-Ian Polk, director de cine LGBT.

Otros 
 Condado de Polk
 Municipio de Polk